Tesa bezeichnet:

 TESA SA, eine Tochter der hexagon AB und Hersteller metrologischer Instrumente in der Schweiz
 tesa SE, eine Tochter der Beiersdorf AG und Hersteller des transparenten Klebebandes, siehe Tesa
 Von dem Markennamen abgeleitet: Schmales transparentes Klebeband
 einen Nebenfluss der Kljasma in Russland, siehe Tesa (Fluss)
 ein altes italienisches Längenmaß, siehe Tesa (Einheit)
 Tesa (Laenmanen), ein indonesisches Dorf im Distrikt Laenmanen (Westtimor)